Людовик д’Амбуаз (; , Рошекорбон — , Туар) — граф де Гин и де Бенон, виконт де Туар, сеньор д’Амбуаз, де Рошекорбон, де Монришар и др., французский военачальник времён Столетней войны

Биография 
Людовик д’Амбуаз был сыном Ингельгера II д’Амбуаза и Жанны де Краон. Он наследовал отцу до 1410 года. В январе 1429 года Людовик пришёл на помощь осаждённому англичанами Орлеану и участвовал в обороне до снятия осады. В 1430 году стал участником заговора против королевского фаворита Жоржа Ла Тремуя наряду с Артуром де Ришмоном (в будущем — герцогом Бретани). Когда заговор был раскрыт, д’Амбуаз был заключён в тюрьму Пуатье и приговорён парламентом к смерти (8 мая 1431 года); позже этот приговор был отменён, но владения осуждённого были конфискованы. После падения Ла Тремуйля в 1433 году д’Амбуаз получил королевское прощение и все свои земли, кроме Амбуаза. В 1461 году, несмотря на протесты детей, Людовик был вынужден уступить свои владения новому королю Людовику XI.

Семья 
Людовик д’Амбуаз был женат дважды: на Луизе Мари, дочери Жана III де Ре (умерла в 1465 году), и на Колетт, дочери Жана II де Шамба, сеньора де Монсоро. Он стал отцом только трёх дочерей от первого брака, так что на нём пресеклась старшая ветвь дома д’Амбуаз. Дочерьми Людовика были:

 Франсуаза (1427—1485), жена Пьера Бретонского
 Перронелла (умерла в 1463), жена Гийома д’Аркура, графа Танкарвиля
 Маргарита (умерла в 1475), жена Людовика I де Ла Тремуйля, графа де Гин, виконта де Туар

Примечания

Литература 
 Устинов В. Столетняя война и Войны Роз. — , 2007.

Луи
Военные деятели Столетней войны
Виконты де Туар